

Culture et société

Entreprises et produits 
 Mont-Dore est une marque d'eau de source vendue en bouteilles depuis 1989 par la société Sources du Mont-Dore.

Musique 
 Valerie Dore est un projet musical d'italo disco, créé en 1984 par le producteur .
 Valerie Dore est le nom de scène de la chanteuse italienne Monica Stucchi.

Toponyme

Nom de localité 
 Dore, un village dans le sud du Yorkshire, en Angleterre (Royaume-Uni) ;
 Dore, un village du Cameroun ;
 Dore-l'Église, une commune du Puy-de-Dôme (France) ;
 Mont-Dore, une commune française située dans le département du Puy-de-Dôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 le Mont-Dore, une station de sports d'hiver située au pied du puy de Sancy, près de la ville de Mont-Dore (Puy-de-Dôme, France) ;
 le Mont-Dore, une commune de Nouvelle-Calédonie, située à l'extrémité sud de la Grande Terre. Elle fait partie du Grand Nouméa.

Hydronyme 
 la Dore, un affluent de l'Allier ;
 la Dore, un torrent dont la confluence avec la Dogne forme la Dordogne ;

Oronyme 
 Dore Holm, un îlot des Shetland ;
 les monts Dore, un massif volcanique situé à l'ouest du département du Puy-de-Dôme, au centre du Massif central français.

Notes et références